Тутово — название населённых пунктов в России:

 Тутово — деревня в Курском районе Курской области.
 Тутово — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Тутово — с 1944 по 1957 г. название села Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни.